Franciaország
Faramans, település Ain megyében
Faramans, település Isère megyében